João Marcos (voetballer, 1953), een Braziliaanse voetbaldoelman, levend van 1953 tot 2020
 João Marcos (voetballer, 1991), een Braziliaanse voetballer, geboren in 1991